Beskid – dawna nazwa szczytu Groń Jana Pawła II w Beskidzie Małym
 Beskid – polana w Beskidzie Małym (na Groniu Jana Pawła II)
 Beskid (Przełęcz Targanicka) – przełęcz w Beskidzie Małym
 Beskid – szczyt w Beskidzie Małym (w Grupie Kocierza)
 Beskid – szczyt w  Beskidzie Małym (w Paśmie Łamanej Skały)
 Beskid – szczyt w Beskidzie Niskim, znany też jako Koczerha
 Beskid – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Beskid – wzniesienie w Orawicko-Witowskich Wierchach
 Beskid – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Beskid – stacja kolejowa w rejonie skolskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie
 Beskid – wieś na Ukrainie, w Bieszczadach Wschodnich, w rejonie skolskim obwodu lwowskiego
 Beskid – część wsi Konieczna
 Beskid – część wsi Odrowąż
 Beskid – przysiółek wsi Zawoja
 Beskid – część wsi Targanice
 Beskid – część miasta Szczyrk
 Beskid – część wsi Istebna
 Beskid – część wsi Kocierz Rychwałdzki
 Beskid – część wsi Kamesznica
 Beskid – dawny przysiółek wsi Smerek w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Cisna (Bieszczady Zachodnie)

 3 potoki w Polsce
 Beskid – potok, dopływ Bielczy
 Beskid – potok, dopływ Kseni
 Beskid – potok, dopływ Wilszni

 Zobacz też
 Beskidy – pasmo górskie w Karpatach Zewnętrznych
 FSM Beskid – samochód
 Beskid Andrychów – klub piłkarski
 Beskidek
 przełęcz Beskid

Przypisy